Morlaco puede referirse a:
 Natural, perteneciente o relativo a la Morlaquia, una antigua región europea en los Balcanes.
 Los morlacos, los habitantes de la región.
 Un toro de lidia de gran tamaño.
 Peso (moneda), en lunfardo, jerga o dialecto argentino.
 Sobrenombre del cuencano.